Теорема Холево — важная ограничивающая теорема в области квантовых вычислений, междисциплинарной области физики и информатики. Её иногда называют границей Холево, поскольку теорема устанавливает верхнюю границу на количество информации, которую можно узнать о квантовом состоянии (доступная информация). Теорему опубликовал Александр Семёнович Холево в 1973 году.

Вводная информация 
Как и для других концепций квантовой теории информации, понять суть вопроса легче на примере общения двух людей. Пусть у нас есть Алиса и Боб. У Алисы есть классическая случайная величина X, которая может принимать значения {1, 2, …, n} с соответствующими вероятностями . Алиса подготавливает квантовое состояние, представленное матрицей плотности , выбранной из множества , и передаёт это состояние Бобу. Целью Боба является поиск значения X, которое осуществляется через измерение состояния , что даёт классический результат, обозначаемый через Y. В этом контексте количество доступной информации, то есть, количество информации, которую Боб может получить посредством переменной X, является максимальным значением взаимной информации I(X:Y) между случайными переменными X и Y по всем возможным измерениям, которые Боб может сделать.

В настоящее время не известно формулы вычисления доступной информации. Имеется, однако, несколько верхних границ, из которых наиболее известна граница Холево, которая выражается следующей теоремой.

Утверждение теоремы 
Пусть  будет множеством смешанных состояний и пусть  будет одним из этих состояний, извлечённым согласно распределению вероятности .

Теперь для любого измерения, описываемого элементами POVM (, положительная операторная мера)  и осуществлённого на , количество доступной информации от переменной X в виде результата измерения Y ограничен сверху следующим образом:

 

где  ;  является .

Величина в правой части неравенства называется информацией Холево или величина χ Холево:
 .

Доказательство 
Для доказательства рассмотрим три квантовые системы с именами . При этом  рассматривается как подготовка,  — как квантовое состояние, подготовленное Алисой и переданное Бобу, а  — как средства измерения полученной информации Боба.

Сложная система  в начале находится в состоянии

 

Состояние Алисы  можно рассматривать так, как если бы Алиса имела значение  для случайной переменной	. Тогда состояние подготовки является смешанным состоянием, описываемым матрицей плотности , квантовое состояние, переданное Бобу, равно , а средства измерения Боба находятся в их начальном или холостом состоянии .

Используя известные результаты квантовой теории информации можно показать, что

 

Также после некоторых алгебраических выкладок можно показать, что это эквивалентно утверждению теоремы.

Замечания 
По существу, граница Холево доказывает, что для n кубит, хотя они могут «нести» большее количество (классической) информации благодаря квантовой суперпозиции, количество классической информации, которую можно извлечь, то есть получить на практике, не превышает n классических (то есть не закодированных квантово) бит. Это удивительно по двум причинам:

 квантовые вычисления часто настолько более мощные по сравнению с обычными вычислениями, что результаты, показывающие, что они лишь незначительно лучше, или даже хуже обычных техник, выглядят странно;
 требуется  комплексных чисел для кодирования кубита, который представляет лишь n бит.

См. также 
 Квантовое сверхплотное кодирование

Примечания

Литература 

 
 
  См. секцию 11.6. Теорема Холево представлена как упражнение 11.9.1 на странице 288.

Квантовомеханическая энтропия
Квантовая теория информации
Пределы вычислений